Фантина () — персонаж романа Виктора Гюго «Отверженные», мать Козетты. Трагический образ, олицетворяющий «падение женщины вследствие голода», ужасы нищеты и подвиги материнства.

Юность 
Родилась около 1796 года в городе Монрейль-Приморский. По всей видимости, была ребёнком от случайной связи в люмпенской среде. Своих родителей не знала, фамилии не имела, имя Фантина получила от случайного прохожего.

В детстве жила подаянием. С пятнадцати лет была прислугой у окрестных фермеров. Затем перебралась на заработки в Париж, где работала белошвейкой.

В Париже Фантина сошлась с великовозрастным студентом-юристом Феликсом Толомьесом и примкнула к его богемной компании. От этой связи у Фантины появляется дочь Козетта. При этом Гюго подчёркивает нравственную чистоту и целомудрие Фантины; её отношение к Толомьесу — настоящая любовь, однако отнюдь не взаимная.

Фантина красива внешне. Особое очарование придают ей «золотые» волосы и «жемчужная» улыбка. По характеру — добрая, жизнерадостная, скромная и немного застенчивая.

Трагедия 
В 1817 году Толомьес бросает Фантину, уезжает из Парижа и порывает всякую связь. Одинокая неграмотная девушка, обманутая в лучших чувствах, остаётся без средств к существованию с двухлетней незаконнорождённой дочерью.

Не найдя работы в Париже, Фантина возвращается в родной город. Проходя через Монфермейль, она видит у дверей трактира хорошеньких ухоженных девочек — хозяйских дочерей Эпонину и Азельму. Фантина уговаривает хозяев — Тенардье и его жену — на время оставить Козетту у себя (с ребёнком ей было бы не найти работу). Тенардье соглашается, назначив плату за содержание: семь франков в месяц «и за полгода вперёд». Со временем Козетту превращают в бесплатную служанку, держат в домашнем рабстве, бьют и издеваются над ней.

В Монрейле-Приморском Фантина устраивается на работу в мастерской Жана Вальжана, который под именем Мадлен занимает пост мэра. Заработки Фантины невысоки, но их хватает на жизнь и на выплаты Тенардье. Фантина мечтает обустроиться и забрать к себе любимую дочь.

Соседская сплетница, злобная ханжа, узнаёт о незаконнорождённой Козетте и доносит на Фантину. «Добродетельная», но бездушная надзирательница увольняет её. Жан Вальжан ничего об этом не знает и потому не предотвращает несправедливости.

Лишившись заработка, Фантина увязает в долгах и погружается в нищету. Она голодает, у неё появляются признаки чахотки. Тенардье взвинчивает плату до пятнадцати франков в месяц, обманом и угрозами выжимает дополнительные выплаты. Фантина вынуждена продать парикмахеру свои волосы, дантисту — зубы. Из-за этого потеряна единственная радость её жизни — смотреться и прихорашиваться перед зеркалом. Но кредиторы и Тенардье беспрестанно требуют денег. Характер Фантины меняется, она начинает ненавидеть мир, так жестоко обошедшийся с ней. Последний просвет — любовь к Козетте и надежда когда-нибудь соединиться с дочерью.

Тенардье в очередной раз требует сто франков, угрожая иначе выбросить Козетту на улицу. Фантина решает: «Продадим остальное» — и становится публичной женщиной, чтобы платить за дочь.

Январским вечером 1823 года Фантина ищет клиентов у гарнизонного кафе. Она неузнаваемо изменилась, нищета и проституция обезобразили молодую женщину. Над ней издевается пьяный богатый бездельник — засовывает ей за шиворот ком снега, что при чахотке означает отложенное убийство. Фантина бросается на обидчика с кулаками и матерной руганью. За это её арестовывает Жавер, видящий в инциденте только «нападение публичной девки на почтенного горожанина».

Жавер назначает Фантине шесть месяцев тюрьмы. Она умоляет пощадить её — нечем будет платить за Козетту. Женщина даже готова извиниться перед пьяным негодяем. Но Жавер непреклонен.

Враждебный мир обрушивается на Фантину сначала в лице Толомьеса, который её обманывает, затем Тенардье, который эксплуатирует её материнские чувства, фабриканта, выбросившего её на улицу, пьяного буржуа, издевающегося над её человеческим достоинством, наконец, полицейского Жавера, требующего её ареста.

В участок приходит Жан Вальжан — мэр Мадлен. Он разобрал дело и своей властью отменяет решение Жавера, приводя того в бешеную ярость. Мэр устраивает Фантину в больницу, берёт на содержание, заботится о ней, собирается привезти Козетту. Фантина благодарна и счастлива, хотя чувствует себя всё хуже от обострения чахотки. Она живёт любовью к Козетте и надеждой увидеть её.

Жан Вальжан узнаёт от Жавера, что в Аррасе судят некоего Шанматье, в котором «опознали бывшего каторжника Жана Вальжана». Он не может допустить судебной ошибки, которая для Шанматье станет роковой. Приехав на суд, Жан Вальжан раскрывает себя. После чего возвращается в Монрейль-Приморский, ожидая неминуемого ареста и повторной отправки на каторгу (незначительные противоправные эпизоды многолетней давности применительно к бывшему каторжнику превращаются в серьёзные преступления, затмевающие крупные заслуги).

Прямо в больнице, у смертного ложа Фантины, Жана Вальжана арестовывает Жавер. При этом он в крайне жёстком тоне разговаривает с тяжелобольной женщиной. Не выдержав этого потрясения, Фантина умирает. Жан Вальжан говорит ей несколько тихих слов и отдаётся в распоряжение Жавера.

Спустя десять лет, перед собственной смертью, Жан Вальжан говорит Козетте — юной светской даме, жене преуспевающего адвоката Мариуса Понмерси:

Пришло время назвать тебе имя твоей матери. Её звали Фантина. Становись на колени всякий раз, когда будешь произносить… Она горячо тебя любила. Она была так же несчастна, как ты счастлива.

Символ 
Образ Фантины — один из ключевых в романе, наделён символическим смыслом. Основная сюжетная линия — исполнение Жаном Вальжаном «обещания, данного умершей»: спасти дочь Фантины, сделать её счастливой.

Ужасы социального гнёта и нищеты, «падение женщины вследствие голода» — лишь одна сторона образа. Любовь к дочери, прирождённая чистота натуры даже на социальном дне удерживает Фантину на нравственной высоте.

В своих посмертно изданных мемуарах Виктор Гюго рассказал «Происхождение Фантины». 9 января 1841 года в Париже он стал свидетелем сцены издевательства молодого буржуа над оборванной проституткой. Всё произошло точно так, как впоследствии описано в «Отверженных»: пьяный жлоб бросил девушке в спину снежный ком, возникла потасовка, полицейские арестовали проститутку, ей грозил шестимесячный арест. Гюго дал свидетельские показания, и девушку освободили.

Примечания 

Персонажи романа «Отверженные»
Вымышленные женщины
Вымышленные проститутки